Cloreto de ferro é uma expressão ambígua, já que o ferro pode ter números de oxidação +2 ou +3. Ver:

 Cloreto de ferro (II): com o cation Fe+2
 Cloreto de ferro (III): com o cation Fe+3

Desambiguação